Alexander Conrady ist der Name folgender Personen:

* Alexander Conrady (Historiker) (1875–nach 1909), deutscher Historiker
 Alexander Conrady (General) (1903–1983), deutscher Generalmajor